Le Réveil de Toar est la quarante-quatrième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Rosy. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Résumé  
Un antiquaire informe Tif et Tondu d'un étrange vol : un homme en armure lui a pris une grosse clé médiévale estampillée "Menhir 1450". Faisant le lien entre l'armure et Choc, Tif et Tondu se retrouvent en Bretagne à Meny (anciennement Menhir)-le-Géant. Là, les choses se corsent : l'instituteur Laférule voit ses archives partir en fumée alors qu'il allait leur parler des légendes locales, puis il disparaît dans le château en ruines.

Tif et Tondu persévèrent et apprennent qu'en 1450, le seigneur de Menhir (ancien nom du village) avait construit un colosse de métal, avec lequel il pilla le pays. En fouillant le château, ils trouvent Laférule, victime d'une anesthésie, et les souterrains où les hommes de Choc remettent en état Toar, le géant mécanique !

Choc capture Tif et relance Toar, qui détruit le village en se levant. Invulnérable aux bazookas des gendarmes alertés par Tondu, il s'en sert pour déterrer le trésor du seigneur. Tif se libère et sabote Toar, tandis que Tondu tente de poser une charge à son pied, mais il est assommé et tous deux manquent d'être écrasés quand le sabotage de Tif fait trébucher Toar et que la charge explose.

Choc a disparu dans l'explosion. Le trésor retrouvé servira à rebâtir le village, tandis que Tif et Tondu ont l'idée de faire un château un "musée de Toar" dont Laférule sera le conservateur.

Personnages 
 Tif et Tondu
 l'antiquaire
 L'instituteur retraité Laférule
 l'aubergiste de Mény, quelques résidents et pensionnaires
 les gendarmes (obtus mais courageux)
 Choc et ses deux complices

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
 

Album de bande dessinée sorti en 1968
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1966